Бериозабал има више значења:

 Општина Бериозабал (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бериозабал (Бериозабал, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бериозабал (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бериозабал (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику